Кутикула безхребетних
 Кутикула хребетних
 Кутикула рослин